Regteren Altena ist der Familienname folgender Personen:
 Iohan Quirijn van Regteren Altena (1899–1980), niederländischer Kunsthistoriker und Kunstsammler
 Maarten van Regteren Altena (* 1943), niederländischer Komponist und Kontrabassist
 Marie van Regteren Altena (1868–1958), niederländische Porträtmalerin
 Martinus van Regteren Altena (1866–1908), niederländischer Porträtmaler, Radierer und Lithograf